Las siglas B.S., Bs o bs pueden referirse a:

Academia
Bachelor of Science (B.S.), un título de grado.

Economía 
Bs es el símbolo de las siguientes monedas:
Bolívar, moneda oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Boliviano, moneda oficial de Bolivia

Internet
 bs, el código ISO 639-1 para el idioma bosnio.